

Persone 
Giovanni Santini – architetto italiano
Giovanni Santini – politico italiano
Giovanni Santini – astronomo, matematico e scienziato italiano
Giovanni Biagio Santini – architetto e pittore boemo di lontana origine italiana

Pagine correlate 
Santini